Южно-Аличурский хребет
 Северо-Аличурский хребет